Adolfo López Mateos (1909-1979), homme politique mexicain ;
Antonio Mateos (?-?), accessoiriste et chef décorateur espagnol ;
Pilar Mateos (née en 1942), une écrivaine espagnole ;
Rafael Mateos (1976-), coureur cycliste espagnol ;
Vicente García de Mateos (1988-), coureur cycliste espagnol.
Patronyme hispanique